НХЛ в сезоне 1987-1988 — стал 71-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Эдмонтон Ойлерз».

Плей-офф Кубка Стэнли 
½ дивизионов

Баффало — Бостон 2:4 (3:7; 1:4; 6:2; 6:5; 4:5; 2:5)

Хартфорд — Монреаль 2:4 (3:4; 3:7; 3:4; 7:5; 3:1; 1:2)

Филадельфия — Вашингтон 3:4 (4:2; 4:5; 4:3; 5:4от; 2:5; 2:7; 4:5от)

Нью-Джерси — Нью Йорк Айлендерс 4:2 (3:4от; 3:2; 3:0; 4:5от; 4:2; 6:5)

Чикаго — Сент Луис 1:4 (1:4; 2:3; 6:3; 5:6; 3:5)

Торонто — Детройт 2:4 (6:2; 2:6; 3:6; 0:8; 6:5; 3:5)

Виннипег — Эдмонтон 1:4 (4:7; 2:3; 6:4; 3:5; 2:6)

Лос Анджелес — Калгари 1:4 (2:9; 4:6; 5:2; 3:7; 4:6)

Финалы дивизионов

Калгари — Эдмонтон 0:4 (1:3; 4:5от; 2:4; 4:6)

Бостон — Монреаль 4:1 (2:5; 4:3; 3:1; 2:0; 4:1)

Нью-Джерси — Вашингтон 4:3 (1:3; 5:2; 10:4; 1:4; 3:1; 2:7; 3:2)

Сент Луис — Детройт 1:4 (4:5; 0:6; 6:3; 1:3; 3:4)

Финалы конференций

Нью-Джерси — Бостон 3:4 (3:5; 3:2от; 1:6; 3:1; 1:7; 6:3; 2:6)

Детройт — Эдмонтон 1:4 (1:4; 3:5; 5:2; 3:4от; 4:8)

Финал.

Эдмонтон — Бостон 4:0 (2:1; 4:2; 6:3; 6:3)

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1987 год в хоккее
1988 год в хоккее